Прохоровское — название населённых пунктов:

Россия 
 Прохоровское — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Прохоровское — село в Старобешевском районе Донецкой области.